Medal za Ratowanie Ginących (III Rzesza)
 Medal za Ratowanie Ginących (Anhalt)
 Medal za Ratowanie Ginących (Austria)
 Medal za Ratowanie Ginących (Badenia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Bawaria)
 Medal za Ratowanie Ginących (Brazylia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Brema)
 Medal za Ratowanie Ginących (Brunszwik)
 Medal za Ratowanie Ginących (Bułgaria)
 Medal za Ratowanie Ginących (Dania)
 Medal za Ratowanie Ginących (Gdańsk)
 Medal za Ratowanie Ginących (Hanower)
 Medal za Ratowanie Ginących (Hamburg)
 Medal za Ratowanie Ginących (Hesja)
 Medal za Ratowanie Ginących (Hesja-Darmstadt)
 Medal za Ratowanie Ginących (Holandia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Lippe)
 Medal za Ratowanie Ginących (Lubeka)
 Medal za Ratowanie Ginących (Meklemburgia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Meklemburgia-Schwerin)
 Medal za Ratowanie Ginących (Monako)
 Medal za Ratowanie Ginących (Nassau)
 Medal za Ratowanie Ginących (Norwegia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Oldenburg)
 Medal za Ratowanie Ginących (Polska)
 Medal za Ratowanie Ginących (Portugalia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Prusy)
 Medal za Ratowanie Ginących (Reuss)
 Medal za Ratowanie Ginących (Królestwo Kongresowe)
 Medal za Ratowanie Ginących (Saksonia)
 Medal za Ratowanie Ginących (Saksonia-Altenburg)
 Medal za Ratowanie Ginących (Saksonia-Koburg-Gota)
 Medal za Ratowanie Ginących (Saksonia-Meiningen)
 Medal za Ratowanie Ginących (Saksonia-Weimar-Eisenach)
 Medal za Ratowanie Ginących (Schaumburg-Lippe)
 Medal za Ratowanie Ginących (Schwarzburg)
 Medal za Ratowanie Ginących (Turcja)
 Medal za Ratowanie Ginących (Turyngia)
 Medal za Ratowanie Ginących (USA)
 Medal za Ratowanie Ginących (Wirtembergia)

Zobacz też 
 Krzyż Ratowania Ginących (Litwa)
 Medal „Za ratowanie tonących” (ZSRS-Rosja)
 Medal za Ofiarność i Odwagę (Polska)